titolo originale del film Addio alle armi (film 1932)
 Addio alle armi – romanzo dello scrittore statunitense Ernest Hemingway, pubblicato nel 1929
 titolo originale del film Addio alle armi (film 1957)